Municipio de Hoosier puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hoosier (condado de Clay, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Hoosier (condado de Kingman, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Kingman.